Ferrari 195 S (1950), autovettura da competizione. 
Ferrari 195 Inter (1951), autovettura stradale.